Mainstream (stroming), een term voor de 'heersende stroming'
Mainstream rock, een radioformat gericht op een breed publiek
Mainstreammedia, de tra­di­ti­o­ne­le publieksmedia
Mainstream (Lloyd Cole and the Commotions), album uit 1987
Mainstream (Quiet Sun album), album uit 1975
Mainstream (band), Engelse band uit de jaren 90